Antler bezeichnet:

 ein Berg in Wyoming, Vereinigte Staaten: Antler Peak
 ein Nebenfluss des Souris River, siehe Antler River
 ein Nebenfluss des McLeod River, siehe Antler Creek

Orte in Kanada:
 Antler (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Antler (Missouri), im Wright County – nicht mehr existent
 Antler (North Dakota), im Bottineau County
 Antler (West Virginia), im McDowell County
 Antler Township (North Dakota)

Sonstiges:
 Antler River, Fließgewässer in Alaska
 Antler Valley Creek, Fließgewässer in Alaska
 Antler Mine, Mine im Mohave County, Arizona
 Antler-Burlington Mine, Mine im Pennington County, South Dakota

Siehe auch:
 Antler Lake
 Antlers
 ANTLR, ein Parsergenerator